Саакя́нц — армянская фамилия. Известные носители:

 Саакянц, Анна Александровна (1932—2002) — литературовед, специалист по творчеству Марины Цветаевой.
 Саакянц, Артавазд Александрович (1895—1939) — советский партийный и государственный деятель, 1-й секретарь Кустанайского обкома ВКП(б). Народный комиссар земледелия Армянской ССР (1938).
 Саакянц, Роберт Аршавирович (1950—2009) — советский и армянский режиссёр, сценарист и художник мультипликационных фильмов.

См. также